

Sigles  
RAF est un sigle qui peut désigner :

 Royal Air Force, l'armée de l'air britannique,
 Fraction armée rouge (Rote Armee Fraktion), organisation armée d'extrême-gauche allemande dans les années 1970 / 80,
 Rodez Aveyron Football, club de football de Rodez en France,
 Rīgas Autobusu Fabrika, fabrique de bus de Lettonie
Royaume anarchiste français nation virtuelle.

Code 
RAF est un code qui peut désigner :

 Aéroport Ras el Naqb en Égypte dans la codification IATA

Pseudonymes  
Raf est le pseudonyme porté par :

 Raffaele Riefoli (1959-), un musicien italien des années 1980 ;
 Raphaëlle Marx, auteure française de manga, et en particulier de la série Debaser ; 
 Juan Rafart, dessinateur espagnol.

Abréviations  
RAF est l'abréviation de :

  en droit administratif et en droit des libertés publiques,
 Rock A Field, un festival de rock à Luxembourg.
 Reste À Faire (terme employé en planification pour désigner le solde du Prévisionnel en lui soustrayant le Réalisé).
 Responsable Administratif et Financier, poste sous la responsabilité du DAF, Directeur administratif et financier.
 Rien À Faire/Foutre souvent utilisé en messagerie instantanée.

Autres  

 Raf est le nom d'une famille de proto-oncogènes.